

Anno 
 1909 – (MCMIX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1909 a.C.

Matematica 
 1909 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1909 Alekhin – asteroide della fascia principale del sistema solare